Кайнары (молд. Căinari, укр. Кайнари) — многозначный термин.
 Каинары (Каинары, Кэинарь, Кэйнарь) — город в Каушанском районе Молдавии.
 Каинары — село в Каушанском районе Молдавии.
 Кайнары — село, входит в Яготинский район Киевской области Украины.

См. также 
 Кайнар